Клермо́нский () — из французского города Клермона, столицы региона Овернь.

Персоналии
  — франкский епископ.
 Евфрасий Клермонский (ум. 515) — католический святой.
 Епископ Клермонский (с III века) — глава архиепархии, изначально епископ Овернский.
 Луиза Клермонская — придворная дама Катерины Медичи.
 Роберт Клермонский (1256—1317) — французский принц крови, шестой сын короля Людовика IX Святого, родоначальник династии Бурбонов, представители которой впоследствии стали королями Франции.

Другое
 Клермонский собор (ноябрь 1095) — церковный собор с папой римским Урбаном II, призвавшим всех христиан Запада идти крестовым походом против неверных, в руках которых находится гроб Господень.

См. также 
 Клермон

Примечания